De finale van de Jaarbeursstedenbeker van het seizoen 1963/64 werd gehouden op 25 juni 1964. Titelverdediger Valencia CF nam het op tegen het eveneens Spaanse Real Zaragoza.

De finale werd voor het eerst in één wedstrijd beslist. Het duel ging door in Camp Nou in Barcelona en werd met 2-1 gewonnen door Real Zaragoza. Valencia beëindigde de wedstrijd met 10 spelers na de uitsluiting van Suco in de voorlaatste minuut.

Wedstrijdgegevens 

1964
Valencia CF
Real Zaragoza
Sportevenement in Barcelona
Jaarbeurs